Eisenbahnunfall von Firozabad steht für:

 Eisenbahnunfall von Firozabad, 19. Juni 1919, siehe Liste schwerer Unfälle im Schienenverkehr#1911–1920
 Eisenbahnunfall von Firozabad (1995), 20. August 1995